«Аустрия» — название ряда футбольных клубов Австрии:
 «Аустрия» — футбольный клуб из Вены.
 «Аустрия» — одно из прежних названий футбольного клуба «Ред Булл» из Зальцбурга (также известен как «Зальцбург» и «Казино»).
 «Аустрия» — новый футбольный клуб из Зальцбурга, основанный в 2005 году.
 «Аустрия» — футбольный клуб из Лустенау.
 «Аустрия Кернтен» — футбольный клуб из города Клагенфурт-ам-Вёртерзе, существовавший в 2007—2010 годах.
 «Аустрия Клагенфурт» — футбольный клуб из города Клагенфурт-ам-Вёртерзе.
 «Аустрия Клагенфурт» — прежнее название футбольного клуба  из города Клагенфурт-ам-Вёртерзе, существовавшего в 1920—2009 годах.

См. также 
 Австрия